Edward Baily kan syfta på:

 Edward Hodges Baily (1788–1867), engelsk skulptör
 Edward Baily (1852–1941), engelsk kricketspelare
 Eddie Baily (1925–2010), engelsk fotbollsspelare

Se även 

 Edward Bailey
 Edward Bayley